JFE steht für:
 JFE Holdings, japanische Unternehmensgruppe
 Journal of Financial Economics, Monatspublikation von Elsevier
 Just Fiction! Edition, Imprint der OmniScriptum Publishing Group 

Abkürzung